Sarladais peut faire référence à :

 Sarladais, gentilé de Sarlat-la-Canéda, commune française, dans le département de la Dordogne.
 Périgord noir, ou Sarladais (région de Sarlat-la-Canéda).